Finale UEFA Lige prvaka 1999. je bilo 44. po redu finale Kupa/Lige prvaka koje je igrano 26. svibnja 1999. na Camp Nouu u Barceloni. U finalu su igrali engleski Manchester United i njemački Bayern München. Utakmica je ostala jedna od najpoznatijih u povijesti zbog dva Manchesterova gola u sudačkoj nadoknadi koja su donijela pobjedu od 2:1 za Engleze, iako su gotovo cijelu utakmicu gubili.

Unitedova je pobjeda upotpunila njihovu sjajnu 1998./99. sezonu, u kojoj su već bili osvojili FA Premier Ligu i FA kup. Bayern je također imao sjajnu sezonu, osvojili su Bundesligu i drugo mjesto njemačkog kupa.

Manchester United je igrao u tradicionalnim crvenim dresovima, dok je Bayern München igrao u gostujućem dresu sive boje. Sudac utakmice, Pierluigi Collina je izjavio da je ova utakmica jedna od najnevjerojatnijih u njegovoj karijeri.

Susret

Izvori

Vanjske poveznice
Sezona 1998./99., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1999.
"United prvak Europe", BBC, 26. svibnja 1999.

Liga prvaka 1999.
Liga prvaka 1999.
Nogometne utakmice u Španjolskoj
Šport u Barceloni